Asseiceira kan syfta på följande platser:

Angola 

 Catumbela (ort), Benguela,

Portugal 

 Asseiceira (freguesia i Rio Maior), Santarém, 
 Asseiceira (freguesia i Tomar), Santarém, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar